Жуя () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез.

 Жуя — річка Східного Сибіру, ​​протікає по території Іркутської області, ліва притока річки Чара.